Тази статия е за груповата фаза на Лига Европа 2012/13.

Груповата фаза включва 48 отбора: 7 автоматично класирани, 31 победители от плейофите и 10 загубили от плейофите за Шампионска лига

Отборите са разделени в 12 групи по четири. Мачовете се играят на 20 септември, 4 октомври, 25 октомври, 8 ноември, 22 ноември и 6 декември.

Първите два отбора продължават на 1/16 финалите, където към тях се присъединяват осемте отбора на трето място от групите на Шампионска лига.

Жребий 
Тегленето за груповата фаза бе в Монако на 31 август 2012, в 14:00 ч.

Отборите са разделени по урни според коефициента им от 2012. Носителят на трофея, Атлетико Мадрид, автоматично бяха поставени в урна 1.

Н Носител на трофея. Носителят на трофея автоматично получава най-добрата позиция за тегленето.
К Класирал се от плейофите.
ШЛ Отбор, загубил в плейофите на Шампионска лига.

За груповата фаза отбори от една и съща национална асоциация не могат да играят един срещу друг. Тегленето е контролирано, така че да раздели отборите от една национална асоциация между групите A-F и групите G-L, които играят в различен час.

Датите се решават след тегленето. На всеки игрови ден шест групи играят мачовете си в 20:00, докато останалите шест играят в 22:05 като двете двойки групи (A–F, G–L) се разменят на всеки игрови ден. Има и други отраничения като например отбори от един и същи град не играят мачовете си в един ден и руските отбори не играят последният мач у дома поради студеното врем.

Групи

Група A 

 Бележки
 Бележка 1: Анжи Махачкала ще играят домакинските си мачове на Локомотив, Москва вместо на техния Динамо, Махачкала поради проблеми със сигурността между Махачкала и автономната република Дагестан.

Група B

Група C 

 Бележки
 Бележка 2: АЕЛ Лимасол играят домакинските си мачове на ГСП, Никозия вместо на техния Тсирион, Лимасол.

Група D

Група E 

 Бележки
 Бележка 3: Стяуа Букурещ играят домакинските си мачове на Национал Арена, Букурещ вместо на техния Стяуа, Букурещ.

Група F

Група G 

 Бележка 4: Срещата между Спортинг Лисабон и Видеотон, първоначално насрочена за 6 декември 2012 от 22:05, бе отложена поради наводнен терен. Мачът е пренасрочен за 7 декември 2012 от 22:05.

Група H 

 Бележки
 Бележка 5: Нефтчи Баку играят домакинските си мачове на Тофик Брахамов, Баку вместо на техния Исмат Гайбов, Баку.

Група I 

 Бележки
 Бележка 6: Ирони Кирят Шмона играят домакинските си мачове на Кирят Елезер, Хайфа вместо на техния Градски стадион, Кирят Шмона.
 Бележка 7: Срещата между Ирони Кирят Шмона и Атлетик Билбао е първоначално планирана за 22 ноември 2012 г. от 19:00 часа, централноевропейско време. УЕФА отлага срещата с решение от 21 ноември поради съществуващата ситуация в Израел и свързаните с нея рискове за сигурността. Срещата е насрочена за 28 ноември 2012 г. от 19:00 часа централноевропейско време.

Група J

Група K 

 Бележки
 Бележка 6: Рапид Виена играят домакинските си мачове на Ернст Хапел, Виена вместо на техния Герхард Ханапи, Виена.

Група L

Източници

Външни препратки 
Официален сайт на Лига Европа

Лига Европа